Ernst Friedrich von Sachsen-Hildburghausen ist der Name folgender Personen:

* Ernst Friedrich I. (Sachsen-Hildburghausen) (1681–1724), Herzog von Sachsen-Hildburghausen
 Ernst Friedrich II. (Sachsen-Hildburghausen) (1707–1745), Herzog von Sachsen-Hildburghausen
 Ernst Friedrich III. (Sachsen-Hildburghausen) (1727–1780), Herzog von Sachsen-Hildburghausen